Cesare Gerolimetto – fotografo italiano
 Mario Domenico Gerolimetto – dirigente d'azienda e politico italiano